Roediger von Manteuffel oder Rödiger von Manteuffel ist der Familienname folgender Personen:

 Eitel-Friedrich Roediger Freiherr von Manteuffel (1895–1984), deutscher Generalmajor der Luftwaffe
 Friedrich Wilhelm Richard Rödiger von Manteuffel (1854–1922), deutscher Oberst